Viva la gente puede referirse a:

Un programa radiofónico español de los años 80 y 90 del siglo XX en la cadena Antena 3 Radio; 
Una organización internacional, no lucrativa, que existe desde 1965 y cuyos fines declarados son ayudar al mundo a unirse y a la juventud a conocer el mundo; o
La canción de título Viva la gente difundida por la organización del mismo nombre y que ha sido emblema de la misma.
Un programa radiofónico (tipo magazín), conducido por Sergio Hurtado. Emitido desde 1991 hasta 2015 en emisoras radiales: Samoa, CIPBAN, Extremo, Eco, Universitaria y San Francisco, en las ciudades de Puno y Juliaca Perú.